Андре́й Алекса́ндрович Башла́й (; ) — украинский футболист, защитник. Старший брат футболиста Дмитрия Башлая.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник киевского «Динамо». Начинал профессиональную карьеру в «Динамо-3» и «Динамо-2». Зимой 2006 года был отдан в аренду в киевский «Арсенал». В Высшей лиге дебютировал 12 марта 2006 года в выездном матче против криворожского «Кривбасса» (1:2). После он выступал в аренде за киевскую «Оболонь» и львовские «Карпаты». Летом 2007 года перешёл в алчевскую «Сталь». Отыграв полгода перешёл в «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. После играл за «Княжу». В зимнее межсезонье сезона 2008/09 перешёл в клуб «Севастополь». В команде дебютировал 5 апреля 2009 года в матче против «Александрии» (1:0).

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украина до 17 лет и молодёжную сборную Украина до 21 года. В составе студенческой сборной Украины дважды выиграл летнею универсиаду в 2007 году и в 2009 году.

Достижения 
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (2): 2002/03, 2006/07

Государственные награды 
 Медаль «За труд и доблесть» (2007)

Примечания 

Футболисты Украины
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Княжа»
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Искра-Сталь»
Игроки ФК «Титан» Армянск
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)